Red Murrell est un nom pouvant désigner:

 (1921-2001), chanteur western américain
 (1933-2017), joueur de basket-ball américain

Voir aussi

Murrell, Red